Carolsfeld ist der Familienname folgender Personen:

 Wiebke von Carolsfeld (* 1966), deutsche Filmeditorin

Siehe auch:
 Schnorr von Carolsfeld, sächsisches Adelsgeschlecht